Bonnie Brae ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bonnie Brae (Florida), im Hillsborough County
 Bonnie Brae (Kalifornien), im Santa Cruz County – nicht mehr existent
 Bonnie Brae (Kansas), im Sedgwick County
 Bonnie Brae (Carroll County, Maryland)
 Bonnie Brae (Howard County, Maryland)
 Bonnie Brae (Utah), im Salt Lake County

Bonnie Brae ist der Name eines im National Register of Historic Places gelisteten Objektes:
 Bonnie Brae (Wisconsin) (Ref.-Nr. 86000614)